FPB est un sigle qui peut désigner :
 Fédération des patineurs de Belgique, le premier club de hockey sur glace de Belgique ;
 Front populaire biélorusse, un parti politique biélorusse, opposé au régime en place ;
 Fédération portugaise de basket-ball, une association, fondée en 1927, chargée d'organiser, de diriger et de développer le basket-ball au Portugal ;
 France Pare-brise, un réseau de sociétés de réparations de véhicules, franchisées, spécialisé dans le remplacement de vitrage et d'optique ;
 FPB-57 (où FPB signifie fast patrol boat), un type de patrouilleurs de la marine indonésienne.